San Sisto může být:

 San Sisto Vecchio – kostel v Římě
 San Sisto (Pisa) – kostel  v Pise
 San Sisto (Stazzema) – kostel v Stazzemě
 San Sisto (Perugia) – část města Perugia